Il dottor Jekyll (Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – romanzo di Robert Louis Stevenson del 1886
 Il dottor Jekyll (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – film del 1931 diretto da Rouben Mamoulian
 Il dottor Jekyll (El extraño caso del hombre y la bestia) – film del 1951 diretto da Mario Soffici
 Dottor Jekyll – protagonista del romanzo di Stevenson